Колычёвский сельский округ

Московская область 

 Колычёвский сельский округ Домодедовского района (1994—2006)
 Колычёвский сельский округ Егорьевского района (1994—2006)